Przewodniczący Eduskunty kieruje Eduskuntą, jednoizbowym fińskim parlamentem. Razem z dwoma zastępcami jest wybierany przez parlament podczas pierwszej sesji plenarnej. Urząd ten funkcjonuje od czasu pierwszych wyborów w 1907.

Chronologiczna lista przewodniczących

Bibliografia 
 
 

Polityka Finlandii